Бачок — название ёмкостей для жидкостей различного назначения. Обычно — меньшего размера или менее значимый, чем основные баки соответствующего устройства, аппарата, системы. Бачок для омывочной жидкости в автомобиле, например. Обычно подразумевает наличие трубопроводного присоединения или какой-либо разновидности вентиля. Допустимо наличие горловины.

 Бачок (фото), фотобачок, кинобачок — светонепроницаемый резервуар для химико-фотографической обработки фото- и киноплёнки, фотопластинок или фотобумаг.

 Бачок в сантехнике — часть унитаза, содержащая порцию воды для смыва и механизм (обычно поплавковый) дозирования смыва и ограничения наполнения.